Хельмесбергер () — австрийская музыкальная династия:

 Георг Хельмесбергер-старший (1800—1873) — скрипач и дирижёр.

Его сыновья:

 Георг Хельмесбергер-младший (1830—1852) — скрипач и композитор.
 Йозеф Хельмесбергер-старший (1828—1893) — скрипач и дирижёр.

Его сыновья:

 Йозеф Хельмесбергер-младший (1855—1907) — скрипач и дирижёр.
 Фердинанд Хельмесбергер (1863—1940) — виолончелист и дирижёр.